Termin -{S48}- ima više značenja.

 S-oznake, S48: Čuvati vlažno uz pomoć ... (odgovarajući materijal specifikuje proizvođač)
 -{USS S-48 (SS-159)}-, podmornica